przedział w matematyce

 Nazwy własne
 Przedział – szczyt w Karkonoszach
 Przedział – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Oharewicze
 Przedział – chutor na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Czuczewicze

 Zobacz też
 przedział kolejowy
 przedział wodoszczelny